Broye (district), district in Zwitserland
 Broye (rivier), rivier in Zwitserland
 Broye (Saône-et-Loire), gemeente in Frankrijk